Улица Ва́йдавас () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Вайдавас в Риге;
 Улица Вайдавас в Валмиере;
 Улица Вайдавас в Юрмале.